Франсуа-Альфонс Форель (; ,  — , ) — швейцарский учёный-естествоиспытатель, профессор медицины, врач, натуралист.

Основатель лимнологии.

Биография 
Родился на берегу Женевского озера.

Профессор медицины в университете Лозанны, где читал курс лекции по физиологии и анатомии. Кроме того, посвятил себя своей страсти — изучению озер, в частности, Женевского озера. Проводил исследования биологии, химических свойств, циркуляции воды и осадка озер и их взаимосвязей. Заложил основу для новой отрасли науки — лимнологии.

Свои открытия опубликовал 1892—1904 в трехтомном труде под названием «Le Léman: Monographie limnologique». Ф. Форель открыл явление изменения плотности в озерах и нашел объяснение этому. Им также разработан способ определения цвета водоемов. Эта, так называемая, шкала Форель-Уле сегодня все еще частично используется, хотя и заменена ныне на более точные методы.

Первым осуществил научное наблюдение явления сейши на Женевском озере в Швейцарии.

В дополнение к изучению гидрологии, Ф. Форель посвятил себя изучению землетрясений и совместно с Микеле Стефано де Росси разработал шкалу Росси-Фореля для классификации землетрясений в зависимости от их интенсивности.

В память о вкладе в науку Франсуа Альфонса Фореля его именем назван Институт при Женевском университете и горы Форель в Гренландии и  Foreltinden на Шпицбергене (высотой 1275 м).

Избранные труды 
 Note sur la découverte faite à Schussenried de l’homme contemporain du renne. Lausanne 1867
 Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der Najaden. Würzburg 1867
 Introduction à l'étude de la faune profonde du lac Leman. Lausanne 1869
 Expériences sur la température du corps humain dans l’acte de l’ascension sur les montagnes. Lausanne 1871-74, 3 Serien
 Rapport sur l'étude scientifique du lac Leman. Lausanne 1872
 Études sur les seiches du lac Leman. Lausanne 1873 u. 1875
 La faune profonde du lac Leman. Lausanne 1873 u. 1874
 Matériaux pour servir à l'étude de la faune profonde du lac Léman. Lausanne 1874-79
 Contributions à l'étude de la limnimétrie du lac Léman. Lausanne 1877-81
 Les causes des seiches. Archives de physique, 1878
 Températures lacustres. Archives de physique, 1880
 Seiches et vibrations des lacs et de la mer. Paris 1880
 Les variations périodiques des glaciers des Alpes; Rapports annuels. Genf 1881 u. 1882, Bern 1883 ff.
 Les tremblements de terre, étudiés par la commission sismologique suisse. Archives de Genève, 1881 ff.
 Limnimétrie du Léman. Mit Emile Plantamour, Lausanne 1881
 Die pelagische Fauna der Süßwasserseen. Biologisches Zentralblatt, Erlangen 1882
 Faune profonde des lacs suisses. Genf 1885
 Le lac Léman. 2. Auflage, Genf 1886
 Les microorganismes pélagiques des lacs de la région subalpine. Revue scientifique, 1887
 La thermique de la Méditerranée. Genf 1891
 Le Léman. Monographie limnologique. Lausanne 1892—1902
 Handbuch der Seenkunde. Stuttgart 1901

Примечания

Ссылки 
 François-Alphonse Forel

Педагоги Швейцарии
Учёные Швейцарии
Естествоиспытатели Швейцарии
Лимнологи